O haplogrupo J (ADN-Y) é um haplogrupo do cromossoma Y humano identificado por 7 marcadores: 12f2.1, S6, S34, S35, M304, P209 y L134 de mutações genéticas por ramificação do haplogrupo F (ADN-Y) junto com o  haplogrupo I. Escontra-se muito difundido no  Próximo Oriente , Cáucaso e norte de África, e em frequências mais baixas no sul da Europa, corno de África, Asia central e sul asiático.

Origem e dispersão 

De acordo com a versão 8.75, de 6 Setembro de 2013, da Sociedade Internacional de Genealogia Genética (ISOGG) o haplogrupo J do ADN comossomial Y desenvolveu-se à 31.700±12.800 anos (segundo Semino et al. 2004), no antigo Médio Oriente e foi levado para o Norte de África, Europa, Ásia Central, Paquistão e Índia dividindo-se em duas grandes linhagens:
 As linhagens J1 podem ter uma origem mais ao sul, como são mais freqüentemente encontrados na região do Levante, em outras partes do Oriente Médio e Norte da África, com uma distribuição esparsa no flanco sul do Mediterrâneo da Europa, e na Etiópia.
 As  linhagens J2 foram originadas na região conhecida como Crescente Fértil. O principal diferencial do J2 na área do Mediterrâneo é pensado para ter coincidido com a expansão dos povos agrícolas durante o período neolítico. A datação das deslocações demográficas que levaram J2 para a Ásia Central, Paquistão e Índia ainda não é conhecida.

Existe um gradiente decrescente da freqüência de ocorrência de haplogrupo J do Oriente Médio em direção ao noroeste da Europa, atingindo cerca de 3% da população na costa atlântica noroeste. A ocorrência de J na Europa é, sem dúvida, devido tanto à expansão e às migrações Neolítico episódicas, embora a proporção relativa das duas fontes é controversa e não pode ser o mesmo em diferentes localizações.

Uma fração significativa de judeus pertencem ao haplogrupo J, mas os judeus representam uma pequena minoria dos membros europeus do haplogrupo. O "haplotipo Modal Cohen" é um conjunto específico de seis valores de marcação Y-STR que ocorre em ambos os J1 e J2, embora a uma taxa muito mais elevada frequência em J1.

Árvore filogenética do haplogrupo J (DNA-Y) ibérico -2013 
A árvore filogenética do haplogroupo J (ADN-Y) ibérico representada em baixo ilustra a relação entre as diferentes ramificações do haplogrupo J de acordo com a classificação ISOGG de 2013 e entre parentesis indicam-se os valores em percentagem colhidos da base de dados do web site Iberian Roots incluem-se também hiper-ligações para mapas de densidade geográfica.

Nota 
Este artigo é uma tradução livre do texto original em inglês da ISOGG

 Adams et al, The Genetic Legacy of Religious Diversity and Intolerance: Paternal Lineages of Christians, Jews, and Muslims in the Iberian Peninsula, American Journal of Human Genetics, 83(6): 725-36, 2008.
 Alonso et al, The Place of the Basques in the European Y-chromosome Diversity Landscape. (available by subscription) European Journal of Human Genetics, 13:1293-1302, 2005.
 Athey T W, Schrack B E, A New Subclade of Y Haplogroup J2b. (pdf) Journal of Genetic Genealogy, 4(1):27-34, 2008.
 Balanovsky et al, Parallel Evolution of Genes and Languages in the Caucasus Region. Molecular Biology and Evolution, 13 May 2011.
 Behar et al, Contrasting Patterns of Y Chromosome Variation in Ashkenazi Jewish and Host Non-Jewish European Populations. (pdf) Hum Genet 114:354-365, 2004.
 Behar et al, Genome-Wide Structure of the Jewish People. Nature, 446:238-42, 2010.
 Bertoncini et al, The Dual Origin of Tati-speakers from Dagestan as Written in the Genealogy of Uniparental Variants. (abstract) American Journal of Human Biology, Volume 24, Issue 4, pages 391-399, July/August 2012.
 Biro et al, A Y-Chromosomal Comparison of the Madjars (Kazakhstan) and the Magyars (Hungary), American Journal of Physical Anthropology, 139(3): 305-10, 2009. (abstract)
 Bosch et al, Paternal and Maternal Lineages in the Balkans Show a Homogeneous Landscape over Linguistis Barriers except for the Isolated Aromuns. Annals of Human Genetics, 70:459-87, (2006).
 Capelli et al, Population Structure in the Mediterranean Basin: A Y Chromosome Perspective. (pdf) Annals of Human Genetics, 2005.
 Cinnioglu et al, Excavating Y-chromosome Haplotype Strata in Anatolia. (pdf) Human Genetics. 114:127-148, 2004.
 Cruciani et al, A Back Migration from Asia to Sub-Saharan Africa Is Supported by High-Resolution Analysis of Human Y-Chromosome Haplotypes. American Journal of Human Genetics, 70:1197-1214, 2002.
 Cruciani et al, Tracing Past Human Male Movements in Northern/Eastern Africa and Western Eurasia: New Clues from Y-Chromosomal Haplogroups E-M78 and J-M12. (pdf) Molecular Biology and Evolution 24(6):1300-1311, 2007.
 Di Giacomo et al, Y Chromosomal Haplogroup J as a Signature of the Post-Neolithic Colonization of Europe. (pdf) Human Genetics, 115:357-371, 2004.
 El Sibai et al, Geographical Structure of the Y-Chromosomal Genetic Landscape of the Levant: A Coastal Inland Contrast, Annals of Human Genetics, 73:568-81, 2009. (abstract)
 Flores et al, Reduced Genetic Structure of the Iberian Peninsula Revealed by Y-chromosome Analysis: Implications for Population Demography. (available by subscription) European Journal of Human Genetics, 12:855-863, 2004.
 Francalacci et al, Low-Pass DNA Sequencing of 1200 Sardinians Reconstructs European Y-Chromosome Phylogeny. Science: Vol. 341 no. 6145, pp. 565-569, DOI: 10.1126/science.1237947, 2 August 2013.
 Herrera et al, Neolithic Patrilineal Signals Indicate that the Armenian Plateau was Repopulated by Agriculturalists. European Journal of Human Genetics, 10.1038/ejhg.2011.192, 2011.
 Karafet et al, New Binary Polymorphisms Reshape and Increase Resolution of the Human Y-Chromosomal Haplogroup Tree. Abstract. Genome Research, published online April 2, 2008. Supplementary Material.
 Karafet et al, Paternal Population History of East Asia: Sources, Patterns, and Microevolutionary Processes. (pdf) American Journal of Human Genetics, 69:615-628, 2001.
 King et al, The Coming of the Greeks to Provence and Corsica: Y-Chromosome Models of Archaic Greek Colonization of the Western Mediterranean, BMC Evolutionary Biology, 11: 69, 2011.
 King et al, Differential Y-chromosome Anatolian Influences on the Greek and Cretan Neolithic. (abstract) Annals of Human Genetics. 72:205–214. 2008.
 Kivisild et al, The Genetic Heritage of the Earliest Settlers Persists in Both Indian Tribal and Caste Populations. (pdf) American Journal of Human Genetics, 72:313-332, 2003.
 Myres et al, (2007), Y-chromosome Short Tandem Repeat DYS458.2 Non-concensus Alleles Occur Independently in Both Binary Haplogroups J1-M267 and R1b3-M405. Croatian Medical Journal, 48, 2007.
 Nasidze et al, MtDNA and Y-chromosome Variation in Kurdish Groups. (abstract) Annals of Human Genetics, 69:401-412, 2005.
 Nasidze et al, Testing Hypotheses of Language Replacement in the Caucasus: Evidence from the Y-chromosome, Human Genetics 112 (3): 255-61, 2003.
 Regueiro et al, Iran: Tricontinental Nexus for Y-Chromosome Driven Migration. (abstract) Human Heredity, Vol. 61, No 3, 132-143, 2006.
 Semino et al, Ethiopians and Khoisan Share the Deepest Clades of the Human Y-Chromosome Phylogeny. (pdf) American Journal of Human Genetics, 70:265-268, 2002.
 Semino et al, Origin, Diffusion, and Differentiation of Y-Chromosome Haplogroups E and J: Inferences on the Neolithization of Europe and Later Migratory Events in the Mediterranean Area. (pdf) American Journal of Human Genetics, 74:1023-1034, 2004.
 Sengupta et al, Polarity and Temporality of High Resolution Y-chromosome Distributions in India Identify Both Indigenous and Exogenous Expansions and Reveal Minor Genetic Influence of Central Asian Pastoralists. (pdf) American Journal of Human Genetics, 78:202-221, 2006.
 Shen et al, Reconstruction of Patrilineages and Matrilineages of Samaritans and other Israeli Populations from Y-Chromosome and Mitochondrial DNA Sequence Variation. (pdf) Human Mutation, 24:248-260, 2004.
 Shou et al, Y-Chromosome Distributions among Populations in Northwest China Identify Significant Contribution from Central Asian Pastoralists and Lesser Influence of Western Eurasians. (abstract) Journal of Human Genetics, 55: 314-22, 2010.
 Zalloua et al, Y Chromosome Diversity in Lebanon is Structured by Recent Historical Events. (abstract) The American Journal of Human Genetics, Volume 82, Issue 4, 873-882, 28 March 2008.
 Zalloua et al, Y Chromosome Diversity in Lebanon is Structured by Recent Historical Events. (abstract) The American Journal of Human Genetics, Volume 82, Issue 4, 873-882, 28 March 2008.
 Zhao et al, Presence of Three Different Paternal Lineages among North Indians: A Study of 560 Y Chromosomes. (abstract) Annals of Human Biology, 36(1):46-59, 2009.

Genética humana